Hrvatska riječ (Split, 1921.)
Hrvatska riječ (Split, 1924.)